Buzzer - een apparaatje dat via een telefoonnummer kan trillen, zie semafoon
Buzzer - iemand die mond-tot-mondreclame maakt
Buzzer (vervoerbewijs) - een voormalig vervoersbewijs van Connexxion
Buzzer - Elektrische brommer, e-brommer, e-moped